Osoby o tym nazwisku:
 Andrij Kuźmenko – ukraiński piosenkarz rockowy, producent muzyczny, aktor i prezenter radiowy
 Guriasz (Kuźmenko) – prawosławny biskup
 Iwan Kuźmenko – ukraiński piłkarz